Сируело Амариљо има више значења:

 Сируело Амариљо (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сируело Амариљо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику